Montagu House steht für folgende Herrenhäuser in London:

 Montagu House (Whitehall)
 Montagu House (Bloomsbury)